Boquete (cidade) — na província de Chiriquí, Panamá
 Boquete (distrito) — na província de Chiriquí, Panamá
 Felação — sexo oral feito no órgão genital masculino

Desambiguações de topônimos